

Patronymie
 Dana Wynter (1931-2011) est une actrice américaine.
 Sarah Wynter (1973- ) est une actrice australienne.
 Sylvia Wynter (1928-) est une romancière, dramaturge et essayiste antillaise.

Homonymie de patronyme